Els Trossos de la Rua són uns antics camps de conreu del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà, en territori del poble de la Rua.

Són al nord de la Rua, en el pendís que des del poble davalla cap a la Rasa del Coll d'Espina. Estan inclosos en la partida rural del Serrat.

Etimologia 
El terme tros significa, en moltes contrades agrícoles catalanes, una terra de conreu situada més o menys lluny del lloc de residència dels seus propietaris o parcers, que té unes característiques que l'individualitzen dels altres camps de conreu propers. La segona part del topònim, de la Rua, indica la seva adscripció al poble de la Rua.

Enllaços externs 
 Els Trossos de la Rua en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Rua, trossos
Rua, trossos